Palazzo Agostino De Franchi – palazzo di Genova, situato in piazza della Posta Vecchia 3
 Palazzo Bernardo e Giuseppe De Franchi – palazzo di Genova, situato in piazza della Posta Vecchia 2
 Palazzo De Franchi-Pittaluga – palazzo di Genova, situato in via Canneto il Lungo 6